Le tutulus est un terme pouvant désigner :
 un type d'entrée de camp romain ;
 une coiffe conique portée généralement par la femme étrusque.

Liens externes 
 Définitions du Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines de Daremberg et Saglio en ligne, 558.

Vêtement antique